Peter Kreutz ist der Name folgender Personen:

* Peter Kreutz (Jurist) (* 1939), deutscher Jurist
 Peter Kreutz (Pianist) (* 1960), deutscher Pianist